Plusieurs équipes sportives de la ville de Saint Paul, dans l'État américain du Minnesota, ont porté le nom de Saints de Saint Paul (St. Paul Saints en anglais). On compte parmi celles-ci :
 en baseball :
 les Saints de Saint Paul de l'Union Association en 1884 ;
 les Saints de Saint Paul des ligues majeures, ancien nom des White Sox de Chicago de 1895 à 1899 ;
 les Saints de Saint Paul ayant évolué en Western League de 1894 à 1899 et en Association américaine de 1901 à 1960 ;
 les Saints de Saint Paul ayant évolué en Northern League de 1993 à 2005, en Association américaine de 2005 à 2020, puis en Triple-A East depuis 2021.
 en hockey sur glace :
 les Saints de Saint Paul de la Ligue centrale de hockey, franchise fondée en 1931 et disparue en 1935.
 les Saints de Saint Paul de la Association américaine de hockey (American Hockey Association - AHA), franchise fondée en 1926 et disparue en 1942.
 les Saints de Saint Paul de la United States Hockey League, franchise créée en 1945 et disparue en 1951 ;
 les Saints de Saint Paul de la Ligue internationale de hockey, franchise fondée en 1959 et disparue en 1963.